Владимир Николаевич Бабьев (10 июля 1924, село Угроеды, Краснопольский район, Сумский округ, УССР, ныне в составе Краснопольского района Сумской области Украины, — 30 мая 2014, Москва, Российская Федерация) — советский военачальник, начальник Центрального финансового управления Министерства обороны СССР (1986—1991), генерал-полковник (7.05.1987).

Биография 
Родился в семье агронома и учительницы. Окончил среднюю школу в 1941 году. В 1942 году с первого курса Воронежского авиационного института призван в Красную Армию. Окончил Московское Краснознаменное пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР в 1943 году. В апреле 1943 года направлен в действующую армию на фронт Великой Отечественной войны. Воевал сначала в должности командира стрелкового взвода 267-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й армии Воронежского фронта. Участник Курской битвы, в августе 1943 года во время Белгородско-Харьковской наступательной операции в боях под Белгородом ранен.

После излечения в госпитале перешел на работу в финансовую службу. С августа 1943 — казначей финансового отделения штаба стрелкового полка на Центральном фронте, с августа 1944 — казначей финансового отделения штаба 1-го Белорусского фронта. Победу встретил в Берлине.

В послевоенное время, с 1945 года — начальник финансового отдела разведывательного управления штаба Группы советских оккупационных войск в Германии, с 1948 по 1949 годы — бухгалтер финансового отдела и переводчик финансового отдела штаба ГСВОГ. Окончил Военный факультет при Московском финансовом институте в 1952 году. После его окончания был направлен в Главное автобронетанковое управление Советской Армии, где последовательно прошел должности: офицер финансового отдела, с 1954 — старший офицер финансового отдела, с 1957 — начальник финансового отдела.

В 1966—1972 годах — начальник финансовой службы Группы Советских войск в Германии. В 1972—1974 годах — начальник первого управления Центрального финансового управления Министерства обороны СССР. В 1974—1986 годах — первый заместитель начальника, а с июля 1986 года — начальник Центрального финансового управления Министерства обороны СССР. В 1972 году ему было присвоено воинское звание генерал-майор интендантской службы, в 1982 году — генерал-лейтенант интендантской службы.

В отставке с октября 1991 года.

После увольнения в отставку в течение десяти лет активно трудился в Центре военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, где занимал должность главного научного сотрудника.

Жил в Москве. Скончался 30 мая 2014 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (1967)
 орден Трудового Красного Знамени (1972)
 орден Отечественной войны 1-й степени (1985)
 орден Красной Звезды (1945)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (1975)
 Медаль «За боевые заслуги»
 медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 медаль «За взятие Берлина»
 медаль «За освобождение Варшавы»
 медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали»
 юбилейные медали
 медали Министерства обороны
иностранные награды:
 Медаль «40 лет Социалистической Болгарии»
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Болгария)
 Медаль «30 лет МВД» (Болгария)
 Медаль «За укрепление братства по оружию» (Болгария)
 Медаль «20 лет Революционных Вооружённых Сил» (Куба)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» 1-й степени (Чехословакия)
 Медаль «В память 30-летия освобождения Румынии от фашистского ига»

Источники 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. / Колл. авт.; Под ред. и с предисл. А. Г. Грязновой. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.: ил. Вкл. I-LXIV. ISBN 5-279-02464-3.

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете «Красная звезда»
 Биография и фотография на сайте «Обозник»
 Биография на сайте «Элита Вооружённых Сил»
 Автобиографическое интервью В. Бабьева на сайте ветеранов ВС РФ
 Статья о В. Бабьеве в газете «Во славу Родины» (Беларусь)

Родившиеся в Краснопольском районе (Сумская область)
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Члены КПСС
Финансисты СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации